Kolia –  città, sottoprefettura e comune della regione di Bagoué (Costa d'Avorio)
Kolia – villaggio di Wallis e Futuna (Francia)